Saint-Bauzille ist der Name folgender Gemeinden im Département Hérault, Frankreich:
 Saint-Bauzille-de-la-Sylve
 Saint-Bauzille-de-Montmel
 Saint-Bauzille-de-Putois

Siehe auch:
 Saint-Bauzile
 Sent Bausèli